Se entiende por Hierba del ajo como 
 Hierba del ajo nombre común de la planta Alyssum alyssoides
 Hierba del ajo nombre común de la planta Alliaria petiolata.
 Hierba del ajo nombre común de la planta '''Sisymbrium alliaria.